Чемпионат Европы по баскетболу 1969 — шестнадцатый чемпионат Европы по баскетболу. Он проходил на двух баскетбольных площадках Италии («Палаццо делло Спорт» в Казерте и «Паласпорт ди Фуоригротта» в Неаполе) с 29 сентября по 5 октября 1969 года. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных, разделённых на 2 группы. Чемпионом стала сборная СССР (10-й титул). Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной СССР Сергей Белов.

Первый раунд

Группа A (Казерта)

Группа B (Неаполь)

Плей-офф (Неаполь)

Плей-офф за 9-12 места

Плей-офф за 5-8 места

Плей-офф за 1-4 места

Финалы

Итоговое положение

Награды

Составы команд 
1.  СССР: Сергей Белов, Александр Белов, Модестас Паулаускас, Геннадий Вольнов, Прийт Томсон, Анатолий Поливода, Зураб Саканделидзе, Владимир Андреев, Александр Кульков, Александр Болошев, Сергей Коваленко, Виталий Застухов (тренер: Александр Гомельский)

2.  Югославия: Крешимир Чосич, Иво Данеу, Никола Плекаш, Винко Йеловач, Дамир Шольман, Ратомир Тврдич, Любодраг Симонович, Трайко Райкович, Драгутин Чермак, Драган Капичич, Владимир Цветкович, Зоран Мароевич (тренер: Ранко Жеравица)

3.  Чехословакия: Иржи Зидек, Владимир Пистеляк, Иржи Зедничек, Франтишек Конвичка, Иржи Ружичка, Иржи Аммер, Ян Бобровски, Роберт Мифка, Карель Барок, Иржи Конопасек, Петр Новицки, Ян Блажек (тренер: Николай Орднунг)

4.  Польша: Богдан Ликшо, Эдвард Юркевич, Болеслав Квятковский, Влодзимеж Трамс, Андржей Северин, Гжегож Корч, Вальдемар Козак, Хенрик Цегельский, Ян Дольшевский, Марек Ладняк, Адам Немец, Кжиштоф Гула (тренер: Витольд Загурский)

Судьи 

  Артеник Арабаджиян
  Робер Бланшар
  Круно Брумен
  Франческо Бьянки
  Оскар Вьетти
  Карел Данда
  Димитриос Каллицис
  
  Питер Легватер
  Петре Марин
  Карло Маркези
  Габдльнур Мухамедзянов
  Ларс-Эрик Парсбро
  
  Ренато Россини
  
  Джорджо Стефанутти
  Хюсаметтин Топузоглу
  Сантьяго Фернандес
  
  Хуберт Якобс

Примечания

Ссылки 
 FIBA Europe
 FIBA

 
1969 год в баскетболе
Сентябрь 1969 года
Октябрь 1969 года
Спорт в Италии в 1969 году
Международные соревнования по баскетболу в Италии
Чемпионаты Европы в Италии
Международные спортивные соревнования в Неаполе
Чемпионаты Европы в 1969 году